Das Wort Lagting ist in Skandinavien die Bezeichnung für das Parlament oder einen Teil des Parlaments. Es gibt:

 Løgting auf den Färöern
 Lagting (Norwegen) in Norwegen
 Lagting (Åland) in der autonomen finnischen Provinz Åland

Siehe auch:
 Lagtinget